Михаил Дегтярь:
 Дегтярь, Михаил Борисович (род. 1955) — советский и российский телерепортёр, режиссёр, кинопродюсер.
 Дегтярь, Михаил Васильевич (1906 — ?) — советский дипломат.